

Religione 
 Natività di Maria – festa liturgica delle Chiese cattolica e ortodossa

Arte 

 Natività di Maria – dipinto di Giotto
 Natività di Maria – dipinto di Corrado Giaquinto

Pagine correlate 
 Natività della Vergine (disambigua)